La Mission de Fatty (Moonshine) est un film de Roscoe Arbuckle sorti en 1918 ;
 Moonshine est un film de Charley Chase sorti en 1920 ;
 , air traditionnel russe ;
 , un album du musicien Bert Jansch.

Toponyme 

 Moonshine, census-designated place américaine située en Louisiane.
 Moonshine, banlieue de la cité de Upper Hutt située dans la partie inférieure de l’Île du Nord de la Nouvelle-Zélande.

Autres 
 Moonshine, alcool de contrebande réalisé « au clair de lune » ;
 Monstrous moonshine, un résultat mathématique de théorie des groupes, dont le nom proviendrait de l'alcool ci-dessus ;
 Moonshine, trompeur utilisé par la RAF contre des radars allemands durant la Seconde Guerre mondiale ;
 Heavy Moonshine, groupe de rock blues français de la fin des années 1960 produit par Jacques Morali.